Кронид:

 Кронид — мужское имя греческого происхождения.
 Кронид (Любимов) (1859—1937) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Троице-Сергиевой лавры.
 Кронид (Мищенко) (1940—1993) — епископ Русской православной церкви, епископ Днепропетровский и Криворожский.
 Кронид (Сакун) (1883—1954) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Киево-Печерской лавры.